Thiodina — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . Описаны Эженом Луи Симоном в 1900 году. Распространены от США до Южной Америки.

Виды 
 Thiodina branicki (Taczanowski, 1871) — Венесуэла, Виана, Французская Гвинея
 Thiodina candida Mello-Leitão, 1922 — Бразилия
 Thiodina cockerelli (Peckham & Peckham, 1901) — Гаити (остров), Ямайка
 Thiodina crucifera (F. O. P-Cambridge, 1901) — Панама
 Thiodina germaini Simon, 1900 — Бразилия, Аргентина
 Thiodina hespera Richman & Vetter, 2004 — США, Мексика
 Thiodina inerma Bryant, 1940 — Куба
 Thiodina melanogaster Mello-Leitão, 1917 — Бразилия
 Thiodina nicoleti Roewer, 1951 — Чили
 Thiodina pallida (C. L. Koch, 1846) — от Колумбии до Аргентины
 Thiodina peckhami (Bryant, 1940) — Куба
 Thiodina pseustes Chamberlin & Ivie, 1936 — Панама
 Thiodina puerpera (Hentz, 1846) — США
 Thiodina punctulata Mello-Leitão, 1917 — Бразилия
 Thiodina rishwani Makhan, 2006 — Суринам
 Thiodina robusta Mello-Leitão, 1945 — Аргентина
 Thiodina setosa Mello-Leitão, 1947 — Бразилия
 Thiodina sylvana (Hentz, 1846) — от США до Панамы
 Thiodina vaccula Simon, 1900 — Перу, Бразилия
 Thiodina vellardi Soares & Camargo, 1948 — Бразилия

Примечания 

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном